Simeunovič ist der Familienname folgender Personen:

 Deni Simeunović (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Marko Simeunovič (* 1967), slowenischer Fußballspieler